Il doppio del torneo di tennis Caracas Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Jim McManus e Manuel Orantes 6-4, 6-3, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1972